Das Adjektiv realistisch ist

 das Adjektiv zu Realismus
 eines von zwei möglichen Adjektiven zu Realität (das andere: „real“)